Prinz Johann von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (* 5. Dezember 1825 auf Schloss Gottorf, Schleswig; † 27. Mai 1911 in Kopenhagen) war ein Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg, sowie dänischer General à la suite der Artillerie.

Leben

Familienhintergrund 
Prinz Johann wurde am 5. Dezember 1825 in der Residenz seiner Großeltern auf Schloss Gottorf nahe der Stadt Schleswig im Herzogtum Schleswig, damals ein Teil des dänischen Gesamtstaates, geboren. Er war das neunte Kind und der sechste Sohn des Herzogs Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1785–1831) und von dessen Gemahlin Luise Karoline von Hessen-Kassel (1789–1867), sowie ein jüngerer Bruder von Christian IX., der ab 1863 König von Dänemark war, und Onkel von dessen Sohn Wilhelm, der ab 1863 als Georgios I. König von Griechenland war. Er selbst blieb unverheiratet.

Johanns Vater war Oberhaupt des herzoglichen Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, einer entfernten und unbedeutenden Nebenlinie des Zweiges Schleswig-Holstein-Sonderburg des Hauses Oldenburg, die auf Herzog Johann, einen jüngeren Halbbruder von König Christian III. von Dänemark und Norwegen zurückgeht. Als sogenannte abgeteilte Herren erhielten Johann und seine Nachkommen zwar den herzoglichen Titel und Rang, besaßen aber in Schleswig und Holstein lediglich Erbrechte und verfügten über keine souveränen Ländereien. Da Johann viele Söhne hatte, wurde das Herzogtum Sonderburg nach seinem Tod in mehrere kleine Titularherzogtümer aufgeteilt, die jeweils nur aus wenigen Gütern und Kirchspielen bestanden und demzufolge nicht genug Einkommen für eine standesgemäße Lebensführung erbrachten. Johanns Vater wurde 1825 vom dänischen König mit dem Schloss Glücksburg belehnt und nannte sich fortan Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg statt -Beck.

Militärkarriere 
Auf Wunsch seines Cousins König Christian VIII. (1786–1848) trat Prinz Johann 1842 in das preußische Militär ein und wurde nach seinem Abschluss zum Leutnant des 27. Preußischen Infanterieregiments in Magdeburg ernannt. Er studierte an der Universität Bonn, bevor er sich den Dragoner-Garde-Regimentern in Berlin anschloss. Er nahm an den deutschen Revolutionen von 1848–1849 und dem Ersten Schleswigschen Krieg gegen Dänemark teil; dieser Loyalitätskonflikt zwischen Preußen und Dänemark veranlasste ihn, Dienstbefreiung zu beantragen. Anschließend diente er in verschiedenen Abteilungen und wurde 1854 zum Rittmeister befördert. Im folgenden Jahr wurde er zum Major à la suite ernannt und ging nach Dänemark, wo er sich in Kopenhagen niederließ. Spätestens 1893 war er zum General à la suite d. A. avanciert.

Auszeichnungen 
 9. März 1864: Elefanten-Orden
 27. Juli 1869: Königlicher Seraphinenorden
 27. Januar 1877: Orden Karls XIII.
 3. November 1892: Schwarzer Adlerorden
 Erlöser-Orden
 12. Februar 1894: Dannebrogorden, Großkreuz

Vorfahren

Literatur 
 Bo Bramsen: Huset Glücksborg. Europas svigerfader og hans efterslægt. 2. Auflage. Band 1. Forum, Kopenhagen 1992, ISBN 87-553-1843-6 (dänisch).
 Heinrich Ringklib: Ausführliche Beschreibung des im Herbste 1843 in der Umgegend von Lüneburg stattgefundenen grossen Übungs-Lagers des 10. deutschen Bundes-Armee-Corps. Mit einer Karte der Umgegend von Lüneburg, einem Situations-Plane des Lagers und zwei Plänen, resp. vom großen Zapfenstreiche am 4. October und von der großen Parade am 8. October, auch, als Anhang, Darstellung des Gefechts bei Lüneburg, zwischen dem französisch-sächsischen Corps des Generals Morand und den vereinigten Russen und Preußen, unter Dörnberg und Tschernitscheff, am 2. April 1813, Celle: Verlag der E. H. C. Schulze'schen Buchhandlung, 1844; Digitalisat über Google-Bücher, S. 73.
 Das Offizier-Corps der Schleswig-Holsteinischen Armee und Marine nebst den Anciennetäts-Listen der Generale, Stabs- und Subaltern-Offiziere,  Band 1 in den Jahren 1848 und 1849. Lübeck: Asschenfeldt 1858. S. 82.
 Das Offizier-Corps der Schleswig-Holsteinischen Armee und Marine nebst den Anciennetäts-Listen der Generale, Stabs- und Subaltern-Offiziere, Band 2 in den Jahren 1850 und 1851. Lübeck: v. Rohden 1865. S. 137.
 Gothaischer genealogischer Hofkalender nebst diplomatisch-statistichem Jahrbuch, Gotha 1893, S. 36.

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Oldenburg (jüngere Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)
Absolvent der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Träger des Kaiserlich-Königlichen Ordens vom Weißen Adler
Ritter des Ordens Karls XIII.
Träger des Ordens der Heiligen Anna
Träger des Elefanten-Ordens
Träger des Seraphinenordens
Träger des Erlöser-Ordens (Großkreuz)
Träger des Alexander-Newski-Ordens (Russisches Kaiserreich)
Mitglied der Ehrenlegion (Großkreuz)
General (Dänemark)
Deutscher
Geboren 1825
Gestorben 1911
Mann